Unraveling (démêlant en anglais britannique) est le titre de plusieurs œuvres musicales :
 The Unraveling, le premier album du groupe de punk rock américain Rise Against sorti en 2001 ;
 The Unraveling, un EP du groupe de rock japonais Dir en grey sorti en 2013.